Дискография японского певца и рэпера Joji (так же известен как Pink Guy) включает два студийных альбома, один микстейп, два мини-альбома и пятнадцать синглов. Три из этих проектов были выпущены под псевдонимом Pink Guy, комедийное альтер эго, созданное на развлекательной платформе YouTube.

Дебютный студийный альбом Joji с названием Ballads 1 был выпущен 26 октября 2018 года и стал его вторым проектом под этим псевдонимом, после мини-альбома In Tongues. Альбом достиг 3-й позиции в американском чарте Billboard 200, что является максимальной позицией исполнителя в США.

Студийные альбомы

Как Joji

Как Pink Guy

Мини-альбомы

Как Joji

Как Pink Guy

Микстейпы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя 

Комментарии

В качестве приглашенного исполнителя

Другие песни с чартов

Как Joji

Как Pink Guy

Гостевое участие

Ремиксы

Музыкальные видео

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Примечания 

Joji
Joji